

Nom de famille 

 Christopher Fry (1907-2005), dramaturge britannique et directeur de théâtre ;
 Elizabeth Fry (1780-1845), réformatrice et philanthrope britannique ;
 Francis Fry (1803-1886), industriel anglais ;
 Harry Fry (1905-1985), rameur d'aviron canadien ;
 Hedy Fry (1941- ), femme politique et physicienne canadienne ;
 Jace Fry (1993- ), lanceur de baseball américain ;
 Jason Fry (1969- ), écrivain américain de science-fiction ;
 Joel Fry, acteur et musicien britannique ;
 Lucy Fry (1992- ), actrice australienne ;
 Lyndsey Fry (1992- ), joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Margery Fry (1874-1958), réformatrice sociale et principale de collège britannique ;
 Nick Fry (1956- ), directeur de l'écurie de Formule 1 Honda Racing F1 Team ;
 Roger Fry (1866-1934), critique d'art britannique ;
 Ruth Fry (1878-1962), activiste sociale britannique ;
 Ryan Fry (1978- ), curleur canadien ;
 Shirley Fry Irvin (1927-2021), joueuse de tennis américaine ;
 Sophia Fry (1837-1897), personnalité politique britannique ;
 Stephen Fry (1957- ), comédien, auteur et réalisateur britannique ;
 Stephen Fry (1924-2002), un joueur de rugby à XV international sud-africain ;
 Varian Fry (1907-1967), journaliste américain qui sauva de nombreux artistes et intellectuels juifs français en les faisant partir aux États-Unis ;

Toponyme 

 Argueil-Fry, ancienne commune française de Seine-Maritime ;
 Fry, commune de Seine-Maritime ;
 Fry, un village de l'île de Kassos en Grèce ;
 le glacier Fry, glacier de la Terre Victoria en Antarctique.

Personnage fictif 
 Philip J. Fry, héros de la série télévisée Futurama.

Code 
fry est un code qui peut désigner :
 frison occidental, une langue, selon le code ISO 639-3.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme anglais